Юлий Борисович Колтун (род. 12 октября 1945, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр.

Биография 
В 1974 окончил Ленинградский театральный институт (ЛГИТМиК, отделение телевизионной режиссуры).

Работал на Ленинградском телевидении.

С 1988 года — режиссёр ЛСДФ.

С 1990 года — режиссёр киностудии «Ленфильм».

В 1991 году эмигрировал в Германию, где прошли 19 его фотовыставок.

С 2004 года сотрудничал с компанией Bildschon Filmproduktion.

Фильмография

Режиссёр 
 1985 — Переступить черту
 1991 — Лапа

Прочее 
 1967 — Происшествие, которого никто не заметил — ассистент оператора

Документальное кино 
 1983 — Прикосновение (документальный, хронометраж 30 мин.)
 1988 — Интерпретация. Александр Николаевич Скрябин (документальный, 27 мин.10 сек.)

Ссылки 
 КОЛТУН ЮЛИЙ БОРИСОВИЧ // KM.ru

Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры СССР
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Русские эмигранты третьей волны в Германии